CXIII steht für:
 römische Zahlzeichen für 113

C.XIII steht für:
 Albatros C.XIII, deutsches Militärflugzeug der Albatros Flugzeugwerke

Siehe auch:
 C13

Abkürzung